Wänke steht für:
 (5762) Wänke, Asteroid des Hauptgürtels

Personen:
 Heinrich Wänke (1928–2015), österreichischer Physiker und Chemiker